Александр Иванович Дмитриев (род. 19 сентября 1951, Ленинград) — баянист-исполнитель, педагог, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов.

Биография 
В 1966 году окончил музыкальную школу (класс баяна — Е. Г. Попов), в 1970 году — с отличием музыкальное училище имени М. П. Мусоргского (класс баяна — В. А. Максимов), в 1974 — экстерном Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс баяна — профессор Пётр Иванович Говорушко), в 1977 году ассисентуру-стажировку (руководитель профессор П. И. Говорушко).

С 1977 года преподаёт на кафедре баяна и аккордеона Ленинградской консерватории (с 1997 — доцент, с 2001 — профессор). Более 20 его студентов стали лауреатами престижных международных конкурсов, в их числе В. Дмитриев, А Кузнецов, А. Юров, В. Фёдоров.

Одновременно с педагогической деятельностью с 1977 года на протяжении более двадцати пяти лет является солистом Ленконцерта (в настоящее время — Камерная филармония ГБУК «Петербург-концерта»). Гастролировал во многих странах Европы и бывшего СССР. Записал 8 LP и 7 компакт-дисков. На протяжении многих лет сотрудничал с академическим оркестром русских народных инструментов имени В. В. Андреева и оркестром имени П. И. Смирнова.

Постоянный участник научно-методических семинаров, член жюри фестивалей и конкурсов. С 1984 года — один из организаторов, а затем и артистический директор петербургского Международного фестиваля музыки для баяна и аккордеона. С 1986 года на петербургском радио вёл цикл передач «Звёзды баяна и аккордеона».

Имеет жену — Елену Павловну Дмитриеву, работающую в Детской Школе Искусств №4 НА Бухарестской улице в Санкт-Петербурге, и сына — Виталия Александровича Дмитриева.

Награды и признание 
 лауреат III степени Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (Иваново, 1969)
 лауреат I степени Международного конкурса «Дни Гармоники» (Германия, Клингенталь, 1972)
 медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный артист России (1992)
 официальный сертификат персонального участника петербургского ежегодника «Известные влиятельные люди города» (1998)
 почётный знак «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга» (1999)
 почётный «Серебряный диск» Российской академии музыки имени Гнесиных — за заслуги перед баянным искусством (2001).

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Баянисты России
Баянисты СССР